Конопляново — название населённых пунктов:

Россия 
 Конопляново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Конопляново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Конопляново — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.